«Стройиндустрия» — советский футбольный клуб из города Бельцы Молдавской ССР. Создан в 1957 году. Последнее упоминание в 1968 году.

В 1957 году при бельцком Заводе железобетонных изделий и крупнопанельного домостроения была организована футбольная команда получившая название «Стройтрест».
Первоначально коллектив выступал в чемпионате и кубке города, а начиная с 1960 года и в первенстве Молдавской ССР.

«Стройтрест» (Бельцы) – обладатель Кубка города 1959 года.
В 1961 и 1962 гг. игроки «Стройтреста» завоевали почётный титул чемпиона ДСО «Молдова», обыграв сильные команды Кишинёва, Тирасполя, Бендер, Оргеева, а в 1962 году стали серебряными призёрами чемпионата Молдавской ССР (в финальной пульке бельчане обошли бендерский «Молдавкабель» и столичное «Динамо», уступив лишь представителям Кишинёвского государственного университета).
Благодаря этим успехам на базе заводского коллектива была создана команда мастеров «Строитель», впервые получившая право защищать спортивную честь города в чемпионате Советского Союза.
Бельцы стали четвёртым городом Молдавии (после Кишинёва, Бендер и Тирасполя) футбольный коллектив которого выступил во всесоюзном первенстве.

В 1963—1968 годах играл в Классе «Б» первенства СССР.

Названия 
 1957—1962 — «Стройтрест»
 1963—1967 — «Строитель»
 1968—? — «Стройиндустрия»

Главные тренеры 
 1963 — Акимов, Евгений Иванович
 1964 — Бобков, Олег Николаевич
 1965 — Есин, Николай Филиппович

Известные игроки 
 Есин, Николай Филиппович

Достижения 
 В первенстве СССР — 8-е место в зональном турнире класса «Б»: 1968
 В кубке СССР — 1/4 финала зонального турнира: 1965

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спорт в Бельцах
Футбольные клубы Молдавии, прекратившие существование